Witosław ist Name folgender polnischer Orte:
 Witosław (Osieczna) (Boberfeld), Dorf in der Woiwodschaft Großpolen, Gemeinde Osieczna
 Witosław (Mrocza), Dorf in der Woiwodschaft Kujawien-Pommern, Gemeinde Mrocza
 Witosław (Świebodzin) (Wittig), Dorf in der Woiwodschaft Lebus, Gemeinde Świebodzin
 Witosław (Malechowo) (Adolphium), Dorf in der Woiwodschaft Westpommern, Gemeinde Malechowo